Svartbäcken kan avse:

 Svartbäcken, Uppsala – en stadsdel i Uppsala
 Svartbäcken, Närpes – en del av Finby, Närpes i Finland.
 Svartbäcken, Haninge kommun – ett område i Haninge kommun
 Svartbäcken, Gästrikland – en ort i Gästrikland med en före detta järnvägsstation på linjen Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg
 Svartbäcken, Höksjöälven – ett biflöde till Svartälven
 Svartbäcken, Norrmjöleån – ett tillflöde till Bjännsjön
 Svartbäcken, Helsingfors – en bäck i östra Helsingfors
 Svartbäcken, Medelpad – ett tillflöde till Mjällån